Niemcy:
 Steinau – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Steinau an der Straße – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Dawne nazwy w Polsce:
 Ścinawa – miasto
 Ścinawa Niemodlińska – rzeka
 Nowy Kamień – wieś, do 1924

Osoby:
 Adam Heinrich von Steinau – feldmarszałek saski